Старинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Старинская волость (Городокский уезд) — в составе Витебской губернии
 Старинская волость (Чериковский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Старинская волость (Торопецкий уезд) — в составе Псковской губернии